LLOV — неоднозначность.

 LLOV — код ICAO аэропорта Увда.
 LLOV — Lloviu virus, один из филовирусов.